Egidio Raimondo Maccanti – presbitero italiano
 Elena Maccanti – politica italiana
 Michele Maccanti – ex ciclista su strada italiano